La  Rhodite  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
un mélange d'or et de rhodium (Gilbert Joseph Adam)
le quartz rose

Notes et références

 

Oxyde (minéral)

Tectosilicate
Composé de l'or
Composé du rhodium

en:rhodite